Виталий Павлов
 Павлов, Виталий (род. 1989) — латвийский хоккеист.
 Павлов, Виталий Алексеевич (1927—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Виталий Викторович (род. 1952) — театральный и кинорежиссёр, драматург, прозаик, сценарист.
 Павлов, Виталий Владимирович (в монашестве Мануил; 1950—2015) — епископ Русской православной церкви, митрополит Петрозаводский и Карельский.
 Павлов, Виталий Геннадьевич (род. 1965) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Павлов, Виталий Григорьевич (1914—2005) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Павлов, Виталий Егорович (1944—2016) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник. Герой Советского Союза.
 Павлов, Виталий Сергеевич (род. 1988) — украинский футболист.